USS Prairie je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Prairie (1890) 
 USS Prairie AD–15)

Prairie